acrylvezel (polyacrylonitril) wordt in het dagelijks gebruik vaak aangeduid met de term 'acryl'
acryloylgroep, een functionele groep in de organische chemie
acrylverf, een soort verf
acrylaatlijm, een soort lijm

Verschillende chemische stoffen 
acrylzuur, 
acrylonitril, 
acrylamide, 
acrylonitril-butadieen-styreen, een polymeer